Mountville pode se referir a:
Mountville (Carolina do Sul)
Mountville (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos